В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Катарина Малеєва і Мануела Малєєва-Франьєре виграли титул, у фіналі перемігши пару Пенні Барг-Магер і Пола Сміт 3-6, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Кеті Горват /  Андреа Темашварі (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Пенні Барг-Магер /  Пола Сміт (фінал)
 Бет Герр /  Террі Фелпс (півфінал)

 Мерседес Пас /  Адріана Вільягран-Ремі (чвертьфінал)
 Камілл Бенджамін /  Кім Сендс (2-ге коло)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (чемпіонки)
 Пем Кеселі-Телфорд /  С'юзен Маскарін (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships